Le sigle LSE peut signifier :

 En français
langue des signes espagnole ;
 Langage symbolique d'enseignement : langage de programmation similaire au BASIC, mais avec des mots-clés en français ; 
 Laboratoire Sols et Environnement à l'ENSAIA de Nancy
Laboratoire de Sécurité de l'EPITA.
 limite supérieure d'explosivité, voir Limite d'explosivité ;
Laboratoire des Sciences de l'Environnement, laboratoire intégré de l'École nationale des travaux publics de l'État ;

 En allemand
 Luzern-Stans-Engelberg, compagnie de chemin de fer suisse

 En anglais
 London School of Economics, université britannique spécialisée dans les sciences économiques et sociales
 London Stock Exchange, la Bourse de Londres
 Low Self-Esteem
 L-System Explorer, un logiciel pour créer des fractales en L-System